België
 Westerkwartier (Kortrijk), een wijk in Kortrijk
 Westerkwartier (Oostende), een woonwijk in Oostende

Nederland
 Westerkwartier (gemeente), een gemeente in de provincie Groningen
 Radio Westerkwartier, de lokale omroep van de gemeente Westerkwartier
 Westerkwartier (basketbal), een basketbalclub in de gemeente Westerkwartier
 Westerkwartier (landstreek), een landstreek in de provincie Groningen
 Westerkwartiers, dialect dat in voornoemde landstreek wordt gesproken
 Molenstichting Westerkwartier, een stichting die een aantal molens in datzelfde gebied in eigendom heeft
 Het Westerkwartier (weekblad),
 Westerkwartier (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Groningen
 Westerkwartier (Delft), een buurt in Delft
 Westerkwartier ('s-Hertogenbosch), een straat in 's-Hertogenbosch
 Westerkwartier (Rotterdam), een wijk in Rotterdam

Overige
 Westerkwartier (Malakka), het gebied ten westen van Malakka, met Vereenigde Oostindische Compagnie-vestigingen in India en Ceylon